Схиртла́дзе () — грузинская фамилия. Известные носители:

 Схиртладзе, Болеслав (род. 1987) — грузинский легкоатлет, прыгун в длину.
 Схиртладзе, Георгий Сергеевич (1932—2008) — советский борец вольного стиля.

 Схиртладзе, Тамара Ермолаевна (1929—2022) — советская и грузинская актриса, народная артистка Грузинской ССР (1990).